Ту́рово — село в Серпуховском районе (до 30.12.2018, ныне городской округ Серпухов) Московской области. Входит в состав Данковского сельского поселения — до 30.12.2018.

География 
Расположено в восточной части района, на левом берегу реки Лопасни в 3-х километрах от впадения её в Оку. Связано автомобильными шоссе с Игумновым, Данками, Серпуховом и трассой М2 «Крым», с деревней Прилуки. Находится в 1 километре на юго-восток от деревни Свиненки и в 2-х километрах на юго-восток от села Игумново, в 3-х километрах на северо-запад от деревни Прилуки. От границ Серпухова расположена на расстоянии 23 километра.

Основные улицы Турова: Октябрьская, Осенняя, Первомайская, Пушкина, Центральная.

История 
На месте туровской усадьбы ранее располагался погост с деревянным храмом, являвшийся центром Туровского стана Каширского уезда. Рядом находилось крупное село, принадлежавшее царской семье. Первые упоминания о храме относятся к XVI веку.

С конца XVIII века Турово входило в состав Серпухововского уезда Московской губернии. Оно делилось на три части: арцыбашевскую, графскую и писаревскую, названных по имени владельцев. 

В начале XIX века усадьбой владел гвардии капитан А. Д. Арцыбашев, отец декабриста Д. А. Арцыбашева. Когда началась Отечественная война 1812 года, помещики села дали своих крестьян в ополчение: Блохин Аким и его жена дали двух человек; Кучина Прасковья, жена майора — двух человек; Писарева Екатерина, жена прапорщика — 9 человек.

В 1848 году на средства генерала Писарева и прихожан была построена новая каменная церковь. В середине XIX века, как утверждает Д. Н. Свербеев в своих «Записках», Арцыбашев продал свою часть имения в селе Турово И. С. Аксакову. Другая часть оставалась у Писаревых, в 1852 году владельцем был поручик Александр Николаевич Писарев. В селе тогда было 70 крестьянских дворов и 585 человек жителей; в 1859 году в селе было уже 91 крестьянский двор, где проживал 937 человек.

С 1877 года Турово стало волостным селом Серпуховского уезда. В «Справочной книге Московской губернии за 1890 год» было указано: «В селе Турове находилось волостное управление, старостой которого был крестьянин Пётр Владимирович Володин, писарем — Павел Андреевич Яковлев. В церковно-приходской школе обучались 61 человек. Попечителем школы была Ольга Степановна Писарева, законоучителем — священник Пётр Иванович Некрасов, учителем был Николай Фёдорович Соколов».

В Турове в гостях бывали известные художники, литераторы, ученые; так в июле—августе 1903 года здесь были художник Игорь Эммануилович Грабарь и Николай Александрович Пыпин — сын историка А. Н. Пыпина. В июне 1906 года семью Писаревых в Турове посетили ученые—естествоиспытатели — доцент Киевского университета профессор В. Н. Хитрово, профессор А. Ф. Фролов и крупный исследователь тундры Д. Д. Руднев. Они изучали в окрестностях Турова и Никифорова участки крайне редких в Подмосковье степных растений с перистым ковылем и дикой вишней.

В советское время — центр Туровского сельского совета. В Гражданскую войну из Турова 36 человек добровольно вступили в Красную армию; на базе Туровской больницы был организован госпиталь и курсы санитаров. В 1918 году на базе помещичьих усадеб была создана коммуна, затем она преобразовалась в подсобное хозяйство Московского завода им. Войкова, которое просуществовало до 1952 года. В 1922 году в селе была открыта изба—читальня. В 1924 году была создана школа крестьянской молодежи (ШКМ), затем преобразованная в семилетнюю. В том же году было создано кооперативное товарищество.

В 1924 году Турово по-прежнему делилось на три части: Турово—Арцыбашево — 101 крестьянское хозяйство и 555 человек жителей, 227.3 десятины земли, 80 лошадей, 135 коров; Турово—Графское — 53 хозяйства, 284 жителя, 126 десятин земли, 41 лошадь, 77 коров; Турово—Писарево — 53 хозяйства, 324 жителя, 185 десятин земли, 46 лошадей, 76 коров. А всего в селе: 207 дворов, 1183 жителя, 538 десятин земли, 167 лошадей, 288 коров, безлошадных было 40 дворов. В марте 1930 года в Турове было организовано три колхоза: Труженик (Арцибашево), первым председателем которого был Степан Семёнович Акимов; Обновленный труд (Писарево), председателем был Яков Иванович Сорокин; колхоз имени 12 декабря (Графское), председатель Иван Иванович Каюков. В 1953 году произошло объединение трёх колхозов, а вскоре к нему примкнули маломощные колхозы деревень Прилуки, Свиненки, Барыбино, Никифорово, Зиброво. В 1959 году из укрупненных колхозов селений Бутурлино и Турово был создан совхоз Серпуховский, затем он разделился на Серпуховский для которого была построена центральная усадьба и Туровский с центром в селе Турово.

В конце 1930-х годов, в ещё не закрытой туровской церкви, венчался архитектор А. В. Ополовников.

В Великую Отечественную войну из села ушли на фронт 120 человек, погибло 70 человек.

В 1994—2006 годах — центр Туровского сельского округа. В ходе Муниципальной реформы 2006 года село было включено в состав Данковского сельского поселения.

Инфраструктура 
В селе расположены: средняя общеобразовательная школа, детский сад и сельская библиотека в составе Туровского Сельского социокультурного комплекса (ССКК), хореографический зал. Больница.

Предприятия 
Крупнейшим предприятием в Турове когда-то являлся ГП Овощеводческий совхоз «Туровский».
В 2012 году предприятие прошло акционирование и теперь существует как ОАО «Туровский».
Приоритетное направление — сдача в аренду земель сельхозназначения.

Достопримечательности 
 В Турове расположена усадьба Арцыбашевых XIX века — исторический памятник федерального и республиканского значения. Комплекс усадьбы включает в себя: одноэтажный флигель с мезонином, украшенным полуциркульным окном с медальонами и треугольным фронтоном; старинный парк.
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Каменный храм представляет собой образец позднего классицизма. Построен в 1846 году на месте старой деревянной церкви XVI века за счёт средств помещика А. Н. Писарева. В 1877 году сооружена колокольня (автор проекта — архитектор Н. А. Зборжевский). В 1930 году закрыта, подверглась перестройке, венчания храма и колокольня уничтожены. В советское время использовалась в качестве сельского клуба. Возвращена православной церкви в 2000 году.

Церковь была приписной зимней прихода Ильинской церкви, первые сведения о которой относятся к 1578 году, и была в свою очередь деревянной. При церкви действовала церковно-приходская школа, свечной завод, просфорная. Территория церкви была обнесена каменной оградой с коваными металлическими решетками. В тридцатые годы XX века Богородицерождественская церковь была закрыта; богослужебная утварь, иконы разграблены, колокола с колокольни сброшены и разбиты. В неизменном виде церковь простояла до конца 50-х годов прошлого века. Лишь в годы Хрущёвской «оттепели» были уничтожены завершение храма и колокольня (кроме первого яруса). Здание перестроено в клуб.

В 2000 году зарегистрирована православная община Богородице-Рождественского храма села Турово. В 2006 г. здание храма возвращено Русской Православной Церкви. В сентябре 2010 г. началось восстановление силами прихожан.
 В селе расположен памятный знак, посвященный переправе через Оку в 1380 году русского войска, следовавшего навстречу Мамаю к Куликову полю.
 Также в селе расположен обелиск памяти односельчан павших во время Великой отечественной войны.

Известные люди 
В сельской усадьбе родился в 1805 году и жил декабрист Дмитрий Александрович Арцыбашев.

8.10.1911 г. в селе Турово родился Акимов Дмитрий Тимофеевич.
участник Гражданской войны в Испании (1936—1938) в составе советских добровольцев 13-й мех. бригады. (с августа 1937 г. по конец марта 1938 г.)
Младший командир. Механик-водитель танка БТ-5
за отвагу проявленную в боях с франкистами награждён орденом Ленина (указ 02.03.38 г.).

На туровском кладбище похоронена профессор Международной академии архитектуры Елена Александровна Ополовникова.

См. также 
 Населённые пункты Серпуховского района

Примечания 

Сельское поселение Данковское (Московская область)
Населённые пункты Серпуховского района
Усадьбы Московской области